Caroline est un prénom ou nom commun français.

Nom commun 
 Caroline est un adjectif et nom commun dérivé du latin carolina, d'abord attribué à ce qui avait trait à Carolus Magnus, Charlemagne, puis à tout souverain nommé .
 caroline est le caractère minuscule employé depuis le  (époque de Charlemagne),
 La Caroline était le code juridique de l'empereur Charles Quint, rédigé entre 1530 et 1532, en vigueur dans de nombreux pays d'Europe jusqu'au .
 .
 Caroline est un nom synonyme pour le peuplier, au moins dans la Somme, en France.

Prénom et son origine 
 Caroline, est un prénom féminin. C'est une forme féminine latinisée de Carolus, forme elle-même latinisée du prénom Carl, d'origine germanique : de karl « fort », auquel est adjoint le suffixe latin -ina. Il est principalement fêté les 9 mai et .

Il a pour variantes : , Carolyn, Carolyne, , , Karoline et Karolyne, mais aussi : Charlotte, Carlota, Carlotta.

Prénom composé 
 Marie-Caroline

Saintes chrétiennes 
 Caroline Gerardhinger est une bienheureuse de l'Église catholique romaine, morte en 1879, fêtée le 9 mai.
 Karolina Kózkówna est une bienheureuse, martyre de l'Église catholique romaine morte en 1914 et béatifiée le . Sa fête est le 18 novembre.

Femmes célèbres portant ce prénom 
 Caroline, prénom donné à la mère du roi Étienne  de Hongrie.
 Caroline Aigle, première femme pilote de chasse française.
 Caroline d'Ansbach (1683–1737), épouse du roi George II de Grande-Bretagne.
Caroline Aubrée (1794-1877), libraire fouriériste française ;
 Marie-Caroline d'Autriche (1752-1814), épouse du roi Ferdinand  des Deux-Siciles.
 Caroline Bonaparte (1782-1839), sœur de Napoléon , épouse de Joachim Murat, reine consort de Naples de 1808 à 1814.
 Caroline de Bourbon-Siciles (1798-1870), princesse des Deux-Siciles, duchesse de Berry.
 Caroline Bourg, actrice française.
 Caroline Brasch Nielsen, mannequin danois.
 Caroline de Brunswick, (1768–1821), épouse du roi George IV du Royaume-Uni.
 Caroline Campbell, violoniste américaine.
 Caroline Casadesus, chanteuse lyrique soprano française.
 , actrice anglaise.
 Caroline Cayeux, femme politique française, sénateur-maire de Beauvais.
 , mondaine, chanteuse et ancienne pasteur évangélique brésilienne.
 Caroline Cellier, actrice française.
 Caroline Corr, musicienne irlandaise, ancienne batteuse du groupe The Corrs.
 Caroline Costa, chanteuse et animatrice de télévision française.
 Caroline Deruas-Garrel, réalisatrice, scénariste, actrice et scripte française.
 Caroline Dhavernas, actrice canadienne.
 Caroline Diament, animatrice télé et chroniqueuse française.
 Caroline Ducey, actrice française.
 Caroline Flack, présentatrice anglaise de télévision.
 Caroline Fourest, essayiste et journaliste française.
 Caroline Francischini, mannequin brésilien.
 Caroline Furioli, actrice française de télévision.
 Caroline Gibert de Lametz (1793-1879), princesse de Monaco.
 Caroline Guérin, actrice française.
 Caroline Huppert, cinéaste française.
 Caroline Ithurbide, animatrice française de télévision.
 Caroline Kennedy (° 1957), ambassadrice et fille du président John F. Kennedy.
 Caroline Loeb, chanteuse française.
 Caroline Lvd, mannequin française, influenceuse et humoriste, spécialiste du ventre plat. 
 Caroline de Maigret, mannequin et productrice de musique française.
 Caroline de Monaco, princesse de Hanovre (née en 1957).
 Caroline Morales, ex-hôtesse du Juste Prix, puis présentatrice météo sur M6.
 Caroline Munro, actrice anglaise.
 Carolyn Murphy, mannequin et actrice américaine.
 Caroline Pascal, romancière française.
 Caroline Pascal, actrice et doubleuse française.
 , mannequin australien.
 Caroline Pigozzi, journaliste et écrivaine française spécialiste du Vatican.
 Caroline Proust, actrice française.
 Caroline Receveur, animatrice française de télévision.
 , mannequin brésilien.
 Caroline Roux, journaliste politique française.
 Caroline Stoll, joueuse de tennis américaine.
 Caroline Sunshine, danseuse, chanteuse et actrice américaine.
 Caroline Tillette, actrice française.
 Caroline Trentini, mannequin brésilien.

 Caroline, prénom donné à la mère du roi Étienne  de Hongrie.
 , romancière française.
 Caroline Victoria, comédienne française de théâtre, cinéma et télévision.
 Caroline Vigneaux, humoriste française.
 Caroline Vis, joueuse de tennis néerlandaise.
 Caroline Winberg, mannequin suédois.
 Caroline Wozniacki, joueuse de tennis danoise d'origine polonaise.
 Mademoiselle Caroline, blogueuse, illustratrice et auteure de bande dessinée née en 1974.
Caroline Dusseault, chorégraphe québécoise
Caroline Ida Ours, mannequin française

Fictions 
 Caroline est la malicieuse et gourmande héroïne du merveilleux livre Les Poules de Caroline de Christel Desmoinaux. La légende voudrait que l'histoire soit tirée d'une histoire vraie ayant eu lieu dans le fin fond du Maine-et-Loire.
 Caroline est une héroïne de livres pour enfants créée par Pierre Probst.
 Caroline, héroïne d'une série de courts-métrages comiques français produits par la Comica à l'époque du cinéma muet en 1914, interprétée par Ellen Lowe.
 Caroline et ses amis est une série télévisée d'animation créée d'après le personnage de Pierre Probst.
 Caroline est le titre du premier tome de la série de bande dessinée Basile Bonjour.
 Caroline, une tortue de fiction personnage de la bande dessinée Boule et Bill.
 Caroline est un personnage secondaire apparaissant dans le jeu vidéo Portal 2.
 Caroline chérie est l'héroïne du film français homonyme (1951) de Richard Pottier, avec Martine Carol, adapté d'un roman de Cécil Saint-Laurent et suivi de deux autres films avec le nom de Caroline chérie dans le titre.
 Caroline Ingalls est la mère de l'héroïne de la série télévisée La petite maison dans la prairie.
 Caroline Forbes est l'un des personnages de la série télévisée Vampire Diaries.
 Tante Caroline, personnage créé par Caroline Lajoie-Jempson afin de motiver les jeunes à parler et à apprendre le français au Canada.

Chansons 
 Caroline, Caroline, paroles de Vincent Telly et Ferdinand-Louis Bénech, musique de Vincent Scotto (éd. H. Delormel), est une chanson créée en 1909 par Georgel et reprise par Bourvil
 Caroline est une chanson de MC Solaar, parue sur l'album Qui sème le vent récolte le tempo, reprise par le chanteur belge Marka.
 Caroline est une chanson de Marian Gold, parue sur son  solo United.
 Caroline est une chanson du groupe Status Quo.
 Caroline est une chanson du groupe Elmer Food Beat, parue sur l'album 30 cm.
 Caroline est une chanson de Alex Clare.
 Caroline est une chanson du groupe Citizens!, paru sur l'album Here We Are.
 Caroline est une chanson du groupe Fréro Delavega, parue sur l'album Fréro 
 Caroline chérie est une chanson de Charles Aznavour.
Désolé Caroline est une chanson de Eddy de Pretto.
 « Caroline » est une chanson de Tété, qui figure sur l’album Le sacre des lemmings et autres contes de la lisière.

Toponymes 
Divers lieux géographiques s'appellent Caroline :
 Caroline, ville de l'État de New-York aux États-Unis.
 Caroline, ville de la province d'Alberta au Canada.
 Île Caroline, un atoll corallien désert de la région centrale de l'océan Pacifique, faisant partie des Kiribati.
 Îles Carolines, un archipel à l'ouest de l'océan Pacifique, au nord-est de la Nouvelle-Guinée.
 Province de Caroline, une colonie britannique en Amérique du Nord, qui plus tard a été scindée en deux États :
 Caroline du Nord, État américain.
 Caroline du Sud, État américain.
Aux États-Unis, l'expression les Carolines désigne l'ensemble de ces deux États. Le territoire ainsi défini peut aussi être appelé simplement Caroline.
 Fort Caroline
 Plaque des Carolines, plaque tectonique.

Culture 
 Caroline, film québécois sorti en 1963.
 Caroline, série télévisée québécoise diffusée en 1979 et 1980.
 Caroline, série d'animation japonaise.
 Caroline, écriture apparue au .

Divers 
 Caroline, une frégate de la Marine française, en service pendant les guerres napoléoniennes.
 L', un incident de frontière en 1837 entre les États-Unis et le Canada (qui doit son nom au bateau à vapeur Caroline).
 Radio Caroline, une radio pirate du Royaume-Uni, qui émettait depuis un navire ancré en mer du Nord. Le film Good Morning England (The Boat That Rocked) sorti en 2009 s'inspire de cette histoire.
 Radio Caroline, une station de radio émettant sur les départements du Morbihan et des Côtes d'Armor, faisant partie du groupement Les Indés Radios.
 Caroline, petit fichu de plastique transparent, plié en accordéon, qu'on se mettait sur la tête pour se protéger de la pluie.
 Caroline est aussi le nom des minis éclairs au chocolat ou au café que l'on trouve dans les mignardises.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français
Homonymie de toponyme

es:Carolina